Арапов () — російське прізвище. Відомі носії:

 Арапов Віталій Федорович (1927—1995) — радянський військовий діяч, генерал-полковник, начальник Політуправління Київського військового округу. Депутат Верховної Ради УРСР 11-го скликання.
 Арапов Микола Іванович (1866—1914) — офіцер Російської імператорської армії початку ХХ століття, генерал-майор, Георгіївський кавалер, командир 15-го піхотного Шлісельбурзького полку.
 Арапов Олексій Назарович (1906—1943) — учасник німецько-радянської війни, керівник штабу третьої гвардійської повітряно-десантної дивізії, Герой Радянського Союзу.

Див. також 
 Араповичі